Ка́стор — парусный фрегат Российского Императорского флота, тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, но имел 52 орудия. Заложен 27 сентября 1830 года на Соломбальской верфи. Строитель В. А. Ершов. Спущен на воду 21 мая 1831 года, вошел в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 тонн;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Артиллерийское вооружение = 52 ор. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
В 1832 году в составе отряда перешёл из Архангельска в Кронштадт.
 В 1833 доставил генерал-адъютанта Л. И. Голенищева-Кутузова из Кронштадта в Голландию.
 В мае-июле 1834 года вместе с фрегатом «Паллада» сопровождал пароход «Ижора» на котором находились принц и принцесса Пруссии, в Мемель, Свинемюнде и Пиллау.
 В августе 1834 доставил из Пиллау в Кронштадт принца Вильгельма.
 В 1835 в составе отряда изучал подходы к портам и места якорных стоянок Балтийского моря.
 В 1837 доставил из Кронштадта в Любек и обратно адмирала П. М. Рожнова.
 В 1838 ходил в Свинемюнде, Копенгаген, Любек.
 В 1840 находился в практическом плавании с гардемаринами в Балтийском море.
 В 1841−1843 занимал брандвахтенный пост на Кронштадтском рейде.
 В 1849 тимберован в Кронштадте. Числился сверх штата.
 В 1854 перетимберован в доке.
 В 1855 стоял с блокшивным отрядом на Северном фарватере.

2 октября 1856 года в составе отряда контр-адмирала Е. А. Беренса вышел из Кронштадта в Средиземное море по маршруту Киль — Христианзанд — Шербур — Кадис — Генуя — Виллафранка — Генуя — остров Специя — Тулон — Марсель — Виллафранка — Алжир — Лиссабон — Брест — Киль. Во время стоянки в Лиссабоне моряки фрегата «Кастор» и корабля «Выборг» участвовали в тушении пожара в городе. 7 августа 1857 вернулся в Кронштадт. При безветрии шёл на буксире у паровых судов отряда.

 В 1861—1863 находился в практических плаваниях с кадетами Морского корпуса.
 7 декабря 1863 года исключён из списков судов Балтийского флота.
 В 1865 году разобран в Кронштадте.

Командиры 
Командирами фрегата «Кастор» в разное время служили:
 М. Н. Станюкович (1832 год);
 П. А. Чекин (1833—1834 годы);
 А. К. Леонтович (1835 год);
 Л. Л. Князев (1837—1841 годы);
 А. А. Бровцын (1842—1843 годы);
 В. К. Поплонский (1854 год);
 П. И. Гаврино (с 1855 года по сентябрь 1856 года);
 И. П. Панафидин (с октября 1856 года по 1857 год);
 В. А. Римский-Корсаков (1861 год);
 Я. М. Дрешер (1862—1863 годы).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 История русского флота 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством